Tweede klasse 1962-63 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1962/63, over het Nederlandse voetbal